Miejscowości w USA:
 Luck – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Polk
 Luck – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Polk
Gminy w USA:
 Luck (ang. Luck Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Polk